Bova ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Bova (1932–2020), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Giuseppe Bova (Politiker) (* 1943), italienischer Politiker, Vorsitzender des Regionalrats Kalabriens
 Joseph Bova (1924–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Raoul Bova (* 1971), italienischer Filmschauspieler

Bova bezeichnet:
 VDL Bova, niederländischer Omnibushersteller
 Bova (Kalabrien), ein Ort in Kalabrien, Italien 
 Bova Marina, ein Ort in Kalabrien, Italien

Siehe auch:
 Bowa